Guadahortuna kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guadahortuna (ort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Guadahortuna (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar